Platz der Vereinten Nationen heißen:
 Platz der Vereinten Nationen (Berlin)
 Platz der Vereinten Nationen (Bonn)
 Platz der Vereinten Nationen (Wien)